Национальная футбольная группа 1 1999/2000 () — 44-й сезон чемпионата Марокко по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1999/00 на сайте rsssf.com 
 Сезон 1999/00 на сайте goalzz.com 

1999/2000
Марокко
Марокко
1999 год в Марокко
Спорт в Марокко в 2000 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1999/2000